Nash Guitars fue fundada por Bill Nash en 2001 y es una de las empresas en fabricación de guitarras eléctricas con estilo retro más conocidas del mercado. 

Nash Guitars es conocida por su estilo artístico de guitarras con estilos de la década de los 50, 60 y 70. Algunas de sus guitarras se presentan con un estilo como si estuvieran usadas y gastadas por el tiempo. Eso se debe al proceso de envejecimiento al que someten sus guitarras.

Solo utilizan el 100% de laca de nitrocelulosa y las pinturas que utilizan son mixtas. No utilizan plásticos, poliésteres o laca catalizada durante la fabricación en las guitarras.

Historia 
Bill Nash estuvo siempre rodeado de música debido a que su padre trabajaba como músico profesional en Los Ángeles y a que en su familia existían varias generaciones de músicos. Bill Nash escuchaba Jazz y estilos de música parecidos pero cuando escucho la guitarra distorsionada a todo volumen de los discos de su hermana, sobre todo de Cream y Janis Joplin, decidió que esa era la música que él quería.

Su pasión de construir guitarras vino a raíz de su gusto a desmontar las guitarras y descubrir como hacerlas sonar mejor. Cuando Bill Nash tenía 16 años se dio cuenta de que las guitarras que compraba necesitaban muchos ajustes como por ejemplo : las pastillas, las cejillas, el mástil...
Coincidió en una mala época de Gibson y Fender cuando Bill empezó a reconstruir sus propias guitarras.Por ello él no se considera un auténtico luthier sino más bien un ensamblador que junta diferentes partes para hacer guitarras en las que el músico no se tenga que preocupar por ellas sino solamente cogerlas y tocar.

En la década de los 80 Bill Nash era músico profesional en Los Ángeles. Después de esto Nash se pasó una temporada sin tocar, pensando en su futuro y pensando que sería lo mejor para su familia, algo que le diera estabilidad, acabó en la industria del vídeo en la que pasó entre 12 y 13 años inmerso. Tras encontrarse atascado en un trabajo convencional y los ánimos de su mujer, Nash volvió a construir guitarras otra vez. Fue alrededor de 2001 cuando fundó Nash Guitars.

Tipos de guitarras

Guitarras eléctricas
 Modelos Stratocaster S-Models:
 S-57
 S-63
 S-67
 S-65HX
 S-81

 Modelos Telecaster T-Models:
 T-52
 TK-54
 T-57
 T-63
 TC-63
 T-69TL
 T-72TL
 TC-72
 T-72DLX
 T-2HB

 Modelos Telecaster E-Models:
 E-52
 E-57
 E-63

 Modelos Jazzmaster JM-Models:
 JM-63
 T-Master

Bajos eléctricos
 Modelo Precision Bass PB-Models:
 PB-52
 PB-55
 PB-57
 PB-63

 Modelo Jazz Bass J-Models:
 JB-63
 JB-75

 Modelo Telecaster Bass TB-Models:
 TB-68

Franquicias

USA
 Alabama
 The Guitar Gallery
 	 
 California
 MESA/Boogie Hollywood
 Gryphon Stringed Instruments
 Normans's Rare Guitars
 Bass Exchange
 Black and White Blues
 Guitar Addict
 Vision Guitar
 Bass San Diego / Guitars San Diego
 Sylvan Music
 Gelb Music
 	 
 Colorado
 National Speaker
 	 
 Connecticut
 Guitar Hangar
 Brian's Guitars
 	 
 Florida
 Guitar Attic
 	 
 Georgia
 Atlanta Discount Music
 Humbucker Music
 	 
 Illinois
 Bass Club Chicago
 Chicago Music Exchange
 Class of '67 Vintage Guitars
 Music Nation 1
 	 
 Kentucky
 Mountain Music Exchange
 	 
 Louisiana
 Music Inc.
 	 
 Maine
 Music Toyz
 	 
 Maryland
 Ryan's Guitar Experience
 	 
 Massachusetts
 Matt's Music
 Mr. Music
 Ray Mullin Music
 	 
 Michigan
 Motor City Guitar
 	 
 Minnesota
 Groove City Guitar
 	 
 Missouri
 Springfield Music
 Killer Vintage
 	 
 Nevada
 J & E Guitars
 	 
 New Jersey
 Prymeaxe
 Guitar Boutique
 	 
 New York
 South Side Guitars
 	 
 North Carolina
 Guitars USA Music Store
 Sound Pure
 Badaxe Boutique
 Guitar Trader
 	 
 Ohio
 Guitar Riot
 Mike's Music
 	 
 Oklahoma
 Norman Music Center
 	 
 Oregon
 end Guitar Den
 	 
 Pennsylvania
 Hank's Vintage Guitars
 Rainbow Music
 Fred's Music Shop
 Tone Tailors
 	 
 Rhode Island
 Ray Mullin Music
 Lefty Guitars Only
 	 
 Tennessee
 The Low End (bass only)
 Wolfe Guitars
 World Music Nashville
 Carter Vintage
 	 
 Texas
 Austin Vintage Guitars
 Infinity Guitars
 Wicks Guitar Shop
 Victory Gun & Guitarworks
 Tone Shop Guitars
 	 
 Vermont
 Music Store Live
 	 
 Washington
 Bass Northwest
 Dusty Strings
 Bass Shop Seattle
 	 
 Wisconsin
 Cream City Music
 Dave's Guitar Shop

Australia
 Annandale
 Global Vintage
 Melbourne
 Deluxe Guitars
 Surry Hills
 Wild Horse Guitars

Belgium
 Groove Street
 MIJ

Brazil
 Black and White Blues
 Stone Music

Canadá
 Calgary
 Fret Eleven
 Medicine Hat
 Roadhouse Vintage
 Montreal
 Guitar Junky
 Ontario
 Kaos Music
 Capsule Music
 Surrey
 Surfside Music
 Vancouver
 West Coast Guitars

Costa Rica
 Guitarras 357

China / Hong Kong
 Guitar Sofa

Czech Republic
 Alexim

Finland
 Custom Sounds

France
 Centrale Guitars

Germany
 Station Music
 Axel
 Resident Guitars

Indonesia
 Audiomusik
 Melodia Musik

Japan
 Apollon Music

Korea
 JRmusic

Netherlands
 Guitar King
 Kauffmann's Guitar Store

Norway
 Godlyd

Russia
 Guitar Amp Russia

Singapur
 Guitar East

Spain
 Drunkat

Switzerland
 MP Schweiz

Taiwán
 Alliance Music Company

Tailandia
 Rock Planet

UK
 Channel Islands
 Island Music
 London
 New Kings Road
 N. Yorkshire
 Mor Music LTD

Ukraine
 Unitedsound

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial 
 Página Española Autorizada  

Empresas de fabricación de guitarras
Guitarras eléctricas por fabricante
Fabricantes de bajos eléctricos
Empresas de Washington